Das Wort transversal (von lat. transversus „quer“) steht für:
 die Ausbreitungseigenschaft einer Welle derart, dass die Schwingung senkrecht zu deren Ausbreitungsrichtung erfolgt, siehe Transversalwelle
 Transversalebene, die Ebene senkrecht zur Körperlängsachse, siehe Lage- und Richtungsbezeichnungen #Körperebenen
 Transversalität, mathematischer Begriff innerhalb der Differentialtopologie, der die gegenseitige Lage zweier Untermannigfaltigkeiten beschreibt
 eine mehrsprachige, halbjährlich erscheinende Forschungszeitschrift des European Institute for Progressive Cultural Policies (eipcp), ein Webjournal, Verlagsorte Wien und Linz
 Transversal (Zeitschrift), deutschsprachige „Zeitschrift für Jüdische Studien“ (Untertitel) im Studienverlag, seit 2006
 Transversal (Cochabamba), Ort im Departamento Cochabamba, Bolivien

Siehe auch:
 Begriffsklärung Transversale